Les Licinio sont une famille d'artistes italiens, des peintres de la Renaissance dont les membres sont :

Le Pordenone (en Italien Il Pordenone), surnom de Giovanni Antonio de' Sacchis (Corticelli, près de Pordenone, 1483 - Ferrare, 1539) est un  peintre italien de l'école vénitienne. Vasari, son principal biographe, l'identifie comme étant Giovanni Antonio Licinio.

Bernardino Licinio (né à Poscante, une frazione de Bergame, v. 1489 - Venise, 1565) est un peintre italien de la haute Renaissance de l'école vénitienne.et ses frères :
Fabio Licinio (Venise, 1521 - ) est un graveur et un peintre italien.
Arrigo Licinio (Venise, av.1512 - v.1551) est un  peintre italien de la haute Renaissance .et les fils d'Arrigo :
Gian Antonio Licinio (Gian Antonio Licinio le jeune) dit Sacchiense, (Pordenone, v. 1515 - Côme, 1576) est un peintre italien maniériste de la Renaissance tardive.
Giulio Licinio dit Il romano, (Pordenone, v. 1527 - Venise, ap. 1584 ou 1591) est un peintre italien  maniériste de la Renaissance tardive.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Famille d'artistes italiens